Подгайное — название населённых пунктов на Украине:

 Подгайное — село в Иванковском районе Киевской области.
 Подгайное — село в Здолбуновском районе Ровненской области.
 Подгайное — село в Носовском районе Черниговской области.